Ю́нкос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 15 км². Население — 9700 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителями города считаются святой Блас и святая дева дель Консуэло.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо